Adamo poate fi:

Albert Adamo (1849-1887), pictor german
Max Adamo (1837-1901), pictor german
Salvatore Adamo (*1943), cântăreț belgian de origine italiană

Vezi și 
 Adam